Танка Куатро има више значења:

 Танка Куатро (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Танка Куатро (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику